Мексиканская митрополия может означать:
 Мексиканская митрополия — епархия Антиохийской православной церкви
 Мексиканская митрополия — епархия Константинопольской православной церкви

См. также 
 Епархия Мексики Православной церкви в Америке